Појам Маршал може да се односи на:
Маршал, официрски чин.
Маршал (појачало).
Маршал (филм), хрватски филм
Маршал (Саскачеван), насеље у Канади у покрајини Саскачеван
Маршал (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Маршал (Тексас), град у САД у држави Тексас
Маршал (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
Маршал (Аљаска), град је у америчкој савезној држави Аљаска
Маршал (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
Маршал (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
Маршал (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Маршал (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Маршал (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Маршал (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Маршал (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
Маршал (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина

Џорџ Маршал, амерички генерал и политичар
Алфред Маршал, енглески економиста
Пени Маршал, америчка глумица
Тергуд Маршал, амерички адвокат и судија
Херберт Маршал, енглески глумац